Název Řehnice má více sídel:
 Řehnice (Krnsko), část obce Krnsko v okrese Mladá Boleslav
 Řehnice (Lhotky), část obce Lhotky v okrese Mladá Boleslav